CCQ est un sigle qui peut signifier :
 céphalée chronique quotidienne ;
 Chambre de commerce de Québec ;
 Commission de la construction du Québec ;
 Centre de conservation du Québec ;
 Code civil du Québec.

CCQ est un code qui peut signifier :
 Cachoeira (Bahia), Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code